UEFA Champions League 1995-96 var den 41. udgave af UEFA's største klubturnering og den fjerde siden rebradingen til UEFA Champions League.
Turneringen blev vundet af Juventus, der slog de forsvarende mestre fra Ajax på straffespark i finalen og erobrede dermed deres første sejre i turneringen siden 1985 og det andet i alt. Det var den eneste Champions League-titel Juventus vandt i 1990'erne, selvom de deltog i de to efterfølgende finaler og det ene af to italienske hold der vandt turneringen, på trods af at der var hold fra Serie A i finalen syv år i træk, fra 1992 til 1998.

Det var samtidig den første turnering hvor der blev givet tre point i stedet for to point for en sejr. 

Set med danske øjne, var det første gang et dansk hold nåede gruppespillet, da AaB kvalificerede sig.

Kvalifikation 

|}

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Overblik

Kvartfinaler 

|}

Semifinale 

|}

Finale

Statistik

Topmålscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 1995–96 (uden kvalifikationsrunderne) er som følger:

Se også 
 UEFA Intertoto Cup 1995
 UEFA Cup 1995–96
 UEFA Cup Winners' Cup 1995–96

Referencer

Eksterne henvisninger 
 UEFA Champions League på UEFA's hjemmeside 
 Alle kampe 1995–96 – UEFA's hjemmeside
 Resultater på RSSSF
 UEFA Champions League 1995-96  - resultater og holdopstillinger (arkiv)